Страбо́н () — власна назва; римський когномен.

Особи 
 Страбон — римський географ грецького походження.
 Валфрід Страбон — абат Рейхенауського монастиря.
 Гай Юлій Цезар Страбон Вопіск — римський державний діяч.
 Гней Помпей Страбон — римський державний діяч.
 Луцій Сей Страбон (префект) — римський державний діяч.
 Теодоріх Страбон — готський король.

Інше 
 Страбон — римський термін, яким позначали людей, очі яких були ушкоджені або косили.
 4876 Страбон — астероїд, названий на честь Страбона-географа.
 Старбон (кратер)

Примітки